А́нди Се́льва (; 25 мая 1976, Рим, Италия) — сан-маринский футболист, нападающий. С 2022 года — тренер клуба «Тре Фьори».

Карьера

Клубная 

Начал свою карьеру в сезоне 1994/95, играя за «Латину», где он забил 5 мячей в 26 матчах. В следующем сезоне он забил 10 голов в 31 матче, но уже выступая за клуб из серии D — «Чивита-Кастеллана». Перейдя в «Фану» (серия С2) в 1996 году, он смог забить только 1 мяч в 30 играх и играл за неё до 1998 года. Затем Анди перешёл в «Катандзаро» из той же Серии С2, где он отыграл 40 игр и сумел отличиться 6-ю мячами.

В 1999 году Сельва оказался в «Тиволи» и забил 15 голов в 21 матче, и на следующий сезон он перешёл в клуб «Сан-Марино», где смог забить 4 гола в 26 матчах. В сезоне 2001/02 играл в 3-х разных клубах: 3 матча за «Сан-Марино», 5 за «Мачератезе» из серии D и 15 за «Гроссето». В новом сезоне, выступая за новый клуб — «Беллария» отыграл 30 матчей и смог отправить в ворота соперника 22 мяча.

В 2005 он перебрался в «Падову» (Серия С1). Затем следует выступление за «Сассуоло», где играл два года и тем самым помог клубу выйти из Серии C в серию В.

В 2009 году подписал контракт с «Вероной», однако он не сумел заиграть там на должном уровне и перешёл в клуб итальянской серии D «Фидене». Однако и там его игра не заладилась и он перешёл на родину в клуб «Ла Фиорита».

В 2012 году перешёл в клуб «Ла Фиорита».

В сборной 
Сельва считается одним из самых лучших игроков в нынешнем Сан-Марино. За сборную он сыграл 73 матча и забил 8 голов. Является лучшим бомбардиром сборной за всю её историю. Гол Сельвы помог Сан-Марино одержать победу над Лихтенштейном 1:0 — это единственная победа Сан-Марино.

11 октября 2008 года в матче со сборной Словакии (1:3) забил единственный гол своей команды за весь отборочный турнир ЧМ-2010.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Сан-Марино
Игроки сборной Сан-Марино по футболу
Игроки ФК «Латина»
Игроки ФК «Фано»
Игроки ФК «Катандзаро»
Игроки ФК «Сан-Марино»
Игроки ФК «Гроссето»
Игроки ФК «Беллария-Иджеа-Марина»
Игроки ФК СПАЛ
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Эллас Верона»
Игроки ФК «Ла Фиорита»
Футбольные тренеры Сан-Марино